DOB steht für:
 Damenoberbekleidung, siehe Kleidung
 Daughters of Bilitis, die erste lesbische Bürgerrechtsorganisation in den Vereinigten Staaten
 2,5-Dimethoxy-4-bromamphetamin, ein potentes und wirkungsstarkes Halluzinogen
 Distributor’s Own Brand, siehe Handelsmarke
 Dobo (Aru-Inseln), IATA-Code des Flughafens auf den Aru-Inseln in Indonesien
 Stiftung Deutscher Offizier Bund
 Deutsche Oper Berlin

DoB steht für:
 Deckschicht ohne Bindemittel, siehe Decke (Straßenbau)
 Date of Birth, siehe Geburtstag
 Dykes on Bikes, eine Vereinigung lesbischer Motorradfahrerinnen

Dob steht für:
 der slowenische Name der Katastralgemeinde Aich von Bleiburg
 Dob (Domžale), slowenisches Dorf bei Domžale

Siehe auch:
 Dobb
 Dop

Abkürzung